Иволгин — фамилия; имеет женскую форму Иволгина. Известные носители:* Иволгин, Василий Иванович (1901 — не ранее 1947) — советский военачальник, полковник, участник Советско-польской войны, Польского похода РККА, Советско-финской, Великой Отечественной и Советско-японской войн.
 Иволгин, Иван Леонтьевич (1901—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. Вымышленные персонажи 
 Ардалион Александрович Иволгин — отставной генерал, персонаж романа Ф.М. Достоевского «Идиот».
 Генерал Алексей Михайлович Иволгин — герой серии фильмов Александра Рогожкина об особенностях русской охоты, рыбалки, политики и др.